Fjällbacka kan syfta på:

 Fjällbacka – en tätort i Tanums kommun, i Bohuslän
 Fjällbacka distrikt – ett distrikt i Tanums kommun och Västra Götalands län 2016–
 Fjällbacka församling – en församling i Göteborgs stift utbruten ur Kville församling 1995–
 Fjällbacka kyrka – en kyrkobyggnad i Fjällbacka församling
 Fjällbacka municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Kville landskommun 1888–1964
 Fjällbacka skärgård – ett skärgårdsområde i norra Bohuslän
 Fjällbacka, Sjundeå – kulle i Sjundeå
 Räddningsstation Fjällbacka – en av Svenska sjöräddningssällskapets sjöräddningsstationer 1969–